Gyurkó László (1930–2007) író, újságíró, országgyűlési képviselő, színiigazgató
 Gyurkó László (1951) tájfutó, síelő, sílövő